Krupa može značiti:

 Tuča, vrsta oborine
 Manastir Krupa, u Hrvatskoj

Rijeke:
 Krupa (rijeka), rijeka u Hrvatskoj, pritoka Zrmanje
 Krupa (Hutovo blato), rječica u Hutovom blatu, u Istočnoj Hercegovini
 Krupa (Lahinja), rijeka u Sloveniji

Naselja:
 Krupa (Obrovac)
 Bosanska Krupa, općina u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine
 Krupa na Uni, općina u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine
 Krupa (Uskoplje, BiH), naseljeno mjesto u općini Uskoplje, BiH
 Krupa na Vrbasu, naselje u gradu Banjoj Luci